La ligne 476 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Saint-Trond entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare d'Ans et Oreye Station (nouvelle section), ligne de droit privé hors SNCV appartenant à la société du Chemin de fer d'Ans - Oreye (AO).

 : vente de la ligne à la SNCV et intégration de l'infrastructure au .

 : électrification de la section Alleur Lamby - Oreye (section Ans Rue de la Station - Alleur Lamby déjà électrifiée pour la ligne A Liège - Ans en ) et création d'un service direct Liège Place Saint-Lambert - Oreye Station par les voies de la ligne A Liège - Ans (), le reste de la ligne entre Oreye et Saint-Trond reste en traction autonome.

 : déviation entre la place Saint-Lambert et Alleur Lamby par l'itinéraire de la ligne 467 Liège - Tongres () et l'électrification du raccordement Rocourt Chaussée de Tongres - Alleur Lamby du charbonnage () pour réduire la distance et le temps de trajet à la sortie de Liège.

 : fusion de la ligne 473 Saint-Trond - Oreye () et électrification de celle-ci créant un service direct Liège - Saint-Trond.

 : suppression de la section Oreye Ramkin - Saint-Trond Gare.

 : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 476 (1931) ; 473-376 (1937) après la fusion de la ligne 473 Saint-Trond - Oreye ; 614 (1955).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Limbourg
Capital 53
Capital 87
Capital 90
Chemin de fer d'Ans - Oreye
tramway
tramway
tramway
tramway
tramway